Maźnica – naczynie do przechowywania smarów, a także smoły lub dziegciu
 Maźnica – urządzenie
 Maźnica (Witkowice)